Questa è stata la prima edizione di questo torneo.

In finale Sadio Doumbia e Fabien Reboul hanno sconfitto Luca Margaroli e Gonçalo Oliveira con il punteggio di 7-5, 4-6, [10-6].

Teste di serie 

  Lloyd Glasspool /  Jonny O'Mara (primo turno)
  Luis David Martínez /  Andrea Vavassori (primo turno)

  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (campioni) 
  Luca Margaroli /  Gonçalo Oliveira (finale)

Wildcard 

  Marco Bortolotti /  Cristian Rodríguez (quarti di finale)
  Nicolò Pozzani /  Alessio Zanotti (primo turno)

  Gabriel Roveri Sidney /  Marcelo Zormann Da Silva (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internazionali di Tennis Verona 2021